Henryk Zalewski – polski duchowny rzymskokatolicki
 Henryk Zalewski (1931–2011) – polski ekonomista